La jati est un concept socio-culturel des religions hindou et bouddhiste.

Toponyme 

 Jati est une municipalité de l'État du Ceará, au Brésil.